Ненчулешть () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Ненчулешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Ненчулешть.
 Ненчулешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Мерей.
 Ненчулешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Тетою.